

Patronyme 

 Jean-Armand Dubourdieu (1652-1720), ministre protestant français ;
 Bernard Dubourdieu (1773-1811), officier de marine français ;
 Louis Dubourdieu (1804-1857), amiral français ;
 Denis Dubourdieu (1949-2016), œnologue français.

Personnage de fiction 

 Dubourdieu, personnage du roman les Comédiens sans le savoir, d’Honoré de Balzac.